Toon bezeichnet:

 Kurzform von Cartoon ist meist eine Figur in einem Zeichentrickfilm gemeint, siehe Toon
 Name eines Rollenspiels von Steve Jackson Games
 The Toon, alternativer Name für Newcastle upon Tyne oder den zugehörigen Fußballverein Newcastle United.

Toon ist der Familienname von:

 Malcolm Toon (1916–2009), US-amerikanischer Diplomat
 Michael Toon (* 1979), australischer Ruderer
 Owen Toon (* 1947), US-amerikanischer Geophysiker

Tōon bezeichnet:

 Tōon, Stadt in Japan

Siehe auch:
 Toone
 Tun
 Thun (Begriffsklärung)
 Ton
 Thon